Димитър Христов може да се отнася за:
 Димитър Зограф (1796-1860) – български художник
 Димитър Христов (1871-1944) – български политик
 Димитър Христов (р. 1933) – български композитор
 Димитър Христов (р. 1957) – български поет
 Димитър Христов (р. 1976) – български музикант
 Димитър Христов (р. 1989) – състезател по таекуон-до и кик бокс